Чжан Цзе:
 Чжан Цзе (род. 1937) — китайская писательница;
 Чжан Цзе (род. 1958) — китайский физик, президент Шанхайского университета транспорта;
  — китайский фехтовальщик;
  — китайский певец;
  — китайский тяжелоатлет.